Табатабаи́ () — иранская, персидская фамилия.

 Табатабаи, Зияэддин (1888—1969) — персидский журналист и политик, занимавший с февраля по май 1921 года пост премьер-министра Персии.
 Табатабаи, Джавад (1945—2023) — иранский философ, специалист по социальной философии, философии истории, истории Ирана.
 Табатабаи, Мохаммад Амин (род. 2001) — иранский шахматист, гроссмейстер (2018).
 Табатабаи, Мухаммад Хусейн (1903—1981) — иранский аятолла, философ, комментатор Корана, автор тафсира «аль-Мизан».
 Табатабаи, Ясмина (род. 1967) — немецкая актриса, композитор и певица иранского происхождения.